Гран-при Монако 1950 года — второй этап первого чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, проводившийся с 18 по 21 мая 1950 года в Монте-Карло. Основным событием гонки стал массовый завал в конце первого круга в районе поворота Bureau de Tabac. Жертвами его стали более половины участвующих гонщиков, в том числе два из трех гонщиков «Альфы-Ромео». Третий же — Фанхио — не только избежал завала, но и быстрее прочих гонщиков объехал его на втором круге, и в результате обошёл пришедшего вторым Альберто Аскари на целый круг, а третьего призёра Луи Широна — на целых два. Всего финишировать смогли всего семь гонщиков.

Перед Гран-при 
На эту гонку «Альфа» заявила стандартную для текущего сезона команду из «Трех Фа» (Фанхио, Фарина, Фаджоли). Заводская «Тальбо» сначала решила ограничиться единственным автомобилем для Жиро-Кабанту, а затем и вовсе не приехала. Заводская Мазерати и частная Ecurie Rosier расширили свои ряды с одного до двух автомобилей каждая. Также появились заводские команды Гордини (два автомобиля) и Феррари (три автомобиля). Последняя также предоставила автомобиль частнику Питеру Уайтхеду. Приехали также двое аргентинцев — Гонсалес и Пиан — под флагом команды Scuderia Achille Varzi, названной в честь известного итальянского гонщика. Также участвовало множество мелких частных команд и отдельных гонщиков на всевозможной технике. Отдельно следует упомянуть о том, что в данном Гран-при впервые принял участие заднемоторный автомобиль под управлением Харри Шелла, оборудованный двигателем необычной для Формулы-1 конфигурации V2.

Квалификация 
На квалификации вновь доминировали «Альфы». Поул с большим преимуществом достался Фанхио, второе место — Фарине, а на третье место в первом ряду смог прорваться в первой же своей гонке Гонсалес. Третий гонщик «Альфы» Фаджоли пропустил ещё и Этанселена на частном Тальбо-Лаго. Далее с шестого по девятое места расположились гонщики Феррари, между которыми вклинился местный гонщик Луи Широн. Заводские гонщики «Гордини» и частники на ERA квалифицировались в середине пелотона. В субботу Альфредо Пиан поскользнулся на разлитом масле, попал в аварию, и получил травмы ног, не позволившие ему стартовать. Его квалификационное время было на тот момент шестым. Уайтхед на «Феррари», выступавший частно, столкнулся с множеством проблем с двигателем, и также не смог принять старт. Трое гонщиков на «Тальбо-Лаго» (Поцци, Жеро-Кабанту, Левег) и один на модифицированной Мазерати —  не приехали на гонку вовсе.

Гонка 
В день гонки стояла ветреная погода, из-за чего в повороте Bureau de Tabac покрытие трассы было влажным от морских брызг. В конце первого круга шедшего вторым Фарину занесло, и он столкнулся с Гонсалесом. Следовавшие далее плотным потоком гонщики не сумели среагировать достаточно оперативно, и случился завал из более чем половины участников. Гонсалесу удалось выбраться из завала, но уже в начале следующего круга его автомобиль загорелся от полученных повреждений, и гонщик сошёл, получив в довершение всего ещё и ожоги.

В конце второго круга Фанхио, не зная о случившемся, подъезжал к месту завала на большой скорости (тогда ещё не применялись желтые флаги). В одном из интервью он впоследствии вспоминал, что зрители смотрят вовсе не на него, лидера, а куда-то вперед по трассе. Решив, что там что-то случилось, он замедлился и смог аккуратно объехать столкнувшихся. Однако, следовавший за ним Виллорези, объезжая завал, неудачно выбрал путь и в результате потерял много времени, ожидая пока работники трассы отодвинут в сторону пострадавшие автомобили. В конце концов он ещё и заглох, а когда наконец смог возобновить гонку, оказался одним из последних. В течение гонки он с боем прорывался обратно и почти добрался до второго места, но сошёл из-за поломки заднего моста. Другие гонщики также потеряли много времени, так как к моменту их появления у места аварии работники трассы начали растаскивать разбитые машины и перегородили почти всю трассу. В результате Фанхио одержал легкую победу, обогнав финишировавшего вторым Аскари на круг, а третьего призёра Луи Широна — даже на два. Всего финишировало семеро гонщиков. Быстрый круг также достался Фанхио, так что с учётом лидирования от старта до финиша Фанхио завоевал первый в истории Формулы-1 Большой Шлем.

|}

 До Гран-при Бахрейна 2019 года единственный подиум для гонщиков из Монако.
 До Гран-при Азербайджана 2018 года единственные очки для гонщиков из Монако.
 Первые очки для гонщиков из Таиланда.
 Ни одному гонщику не удалось набрать очки в первых двух гонках сезона 1950 года (и всей Формулы-1 в целом). Лишь Боб Джерард смог финишировать в обеих гонках, причём оба раза он финишировал шестым, то есть в шаге от зачётной зоны.
 Поул-позиция: Фанхио — 1:50,2
 Быстрый круг: Фанхио — 1:51,0

Положение в чемпионате после Гран-при 
В чемпионате Хуан Мануэль Фанхио догнал Нино Фарину — у обоих стало по одной победе, одному быстрому кругу (за который также давалось очко) и по одному сходу — то есть по 9 очков.

 Примечание: Указаны только пять первых позиций. В зачет чемпионата шли только 4 лучших результата каждого гонщика.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Монако